Agnes River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Agnes River (vattendrag i Australien), Victoria,

Kanada 

 Agnes River (vattendrag i Kanada), Ontario, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar